"Betty" (estilizada em letras minúsculas) é uma canção da cantora estadunidense Taylor Swift, gravada para seu oitavo álbum de estúdio Folklore (2020). Foi escrita por Swift e William Bowery, com produção de Aaron Dessner, Jack Antonoff e Swift. Foi enviada para estações de rádios country em 17 de agosto de 2020 pela Republic Records, servindo como terceiro single do álbum.

Composição e letra 
"Betty" é uma das três faixas do álbum que retratam o mesmo triângulo amoroso de três perspectivas diferentes em momentos diferentes da vida (as outras duas são "Cardigan" e "August").

Apresentações ao vivo 
"Betty" deve receber sua apresentação de estreia mundial no 55º Academy of Country Music Awards, no Grand Ole Opry House, em 16 de setembro de 2020, que marcará a primeira apresentação de Swift em um show country em sete anos.

Créditos e pessoal 
Créditos retirados do Tidal.

 Taylor Swift - vocais, compositor, produtor
 William Bowery - compositor
 Aaron Dessner - produtor, engenheiro de gravação, percussão, piano, baixo, guitarra de corda, guitarra elétrica
 Jack Antonoff - produtor, engenheiro de gravação, bateria, percussão, baixo, guitarra elétrica, violão, órgão, mellotron
 Laura Sisk - engenheira de gravação
 John Rooney - engenheiro assistente
 Jonathan Low - engenheiro de gravação, mixador
 Serban Ghenea - mixador
 John Hanes - engenheiro
 Randy Merrill - engenheiro de masterização
 Mikey Freedom Hart - mellotron, aço para pedais, Wurlitzer, cravo, vibrafone, guitarra elétrica
 Evan Smith - saxofones, clarinete
 Josh Kaufman - engenheiro de gravação, gaita, guitarra elétrica, lap steel

Desempenho nas tabelas musicais

Históricos de lançamentos 

Canções gravadas por Taylor Swift
Singles de 2020
Canções compostas por Taylor Swift
Canções produzidas por Jack Antonoff
Canções de 2020
Singles lançados pela Republic Records
Canções em inglês